El término La Floresta puede referirse a:

 en Argentina:
La Floresta, localidad del departamento Capital de la provincia de Córdoba.

 en Colombia:
La Floresta, comuna de Neiva;
La Floresta, barrio de la ciudad de Bucaramanga.

 en Ecuador:
 La Floresta, barrio de Guayaquil;

 en España:
La Floresta, localidad en la provincia de Lérida;
 Barrio de La Floresta, en la localidad de San Cugat del Vallés, en la provincia de Barcelona;
 Barrio de La Floresta, en la localidad de Premià de Dalt, en la provincia de Barcelona;
 Parque de La Floresta, parque natural en la localidad de Viver, en la provincia de Castellón.

 en Uruguay:
La Floresta, balneario en el departamento de Canelones;
 Estación La Floresta, localidad en el departamento de Canelones;
Municipio de La Floresta, municipio en el departamento de Canelones.

 en Venezuela:
La Floresta, urbanización en el municipio Chacao.